Petr III. Aragonský (Petr III. Veliký, 1239 – 10. listopadu 1285) byl hrabě barcelonský, král aragonský (od roku 1276) a pod jménem Petr I. král sicilský (od roku 1282).

Petr byl čtvrtým synem aragonského krále Jakuba I. Dobyvatele a jeho druhé manželky uherské princezny Jolanty. Dante Alighieri jej ve své Božské komedii umístil do Očistce.

Obyvatelé Sicílie povstali 31. března 1282 proti francouzskému králi (Sicilské nešpory). Petr III. z Aragonu, zeť krále Manfreda, se 4. září 1282 vylodil na Sicílii. Papež jej dal 21. března 1283 uvěznit a 5. května 1284 jmenoval aragonským králem Karla z Valois, syna Filipa III.

9. listopadu 1282 exkomunikoval Petra III. z církve.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

Barcelonská dynastie
Aragonští králové
Sicilští králové
Valencijští králové
Hrabata barcelonská
Katoličtí panovníci
Účastníci aragonské křížové výpravy
Postavy Dekameronu
Postavy Božské komedie (Očistec)
Pohřbení v klášteře Santes Creus
Narození v roce 1239
Úmrtí 10. listopadu
Úmrtí v roce 1285
Muži
Narození ve Valencii